Molekulska formula -{C14H20ClNO2}- se može odnositi na:

 Acetohlor
 Alahlor